Това е календарът за високосна година, започваща в събота.

Този календар може да се ползва за годините (по нов стил): 1916, 1944, 1972, 2000, 2028, 2056, 2084, 2112.

 Предишна година Следваща година
 Целогодишни календари

Бележки 

Календари